Hunte steht für:

 Hunte, ein linker bzw. westlicher Nebenfluss der Weser in Niedersachsen (Deutschland) 
 Hunte, Mehrzahl für einen Transportkarren im Bergbau

Personen:

 George Le Hunte (1852–1925), britischer Kolonialbeamter und Gouverneur von South Australia und Trinidad und Tobago
 Julian Hunte (* 1940), lucianischer Politiker, Präsident der 58. UN-Generalversammlung
 Otto Hunte (1881–1960), deutscher Filmarchitekt
 Sebastian Hunte (* 1996), barbadischer Fußballspieler
 Silvia Hunte (* 1938), panamaische Sprinterin, Hürdenläuferin, Hochspringerin und Speerwerferin

Siehe auch:
 Hunt (Begriffsklärung)
 Obere Hunte